Усановка — название нескольких населённых пунктов в России:
 Усановка — село в Уинском районе Пермского края.
 Усановка — посёлок в Закаменском районе Бурятии.